Pavlice (okres Znojmo), een gemeente in Tsjechië
 Pavlice (okres Trnava), een gemeente in Slowakije